Mukkajärvi kan syfta på en ort:
Mukkajärvi, Övertorneå kommun, by i nordvästra delen av Övertorneå kommun, 

Mukkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mukkajärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Mukkajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (19,8 ha)
Iso Mukkajärvi, sjö i Gällivare kommun,  (10,8 ha)
Mukkajärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (6,02 ha)

Finland
Mukkajärvi (sjö i Finland och Sverige) – en sjö  i kommunen Enontekis 
Mukkajärvi (sjö) – en sjö  i kommunen Rovaniemi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn